Die AEGON Championships 2017 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Juni 2017 im Londoner Queen’s Club stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Halle die Gerry Weber Open gespielt, die genau wie die AEGON Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Andy Murray. Im Doppel waren Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut die Titelverteidiger.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.836.660 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.966.095 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 17. und 18. Juni 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen. Im Einzel rückte zunächst Pierre-Hugues Herbert nach, da Jack Sock sich verletzte, später mussten Herbert selbst sowie Aljaž Bedene ihre Teilnahmen wegen Verletzungen zurückziehen. Liam Broady und Jordan Thompson ersetzten sie.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 163 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 149 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 157 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 190 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham